North Yorkshire är ett administrativt grevskap i North Yorkshire ceremoniellt grevskap i Storbritannien. Det ligger i riksdelen England, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden London. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i North Yorkshire är huvudsakligen kuperad, men åt sydost är den platt.

North Yorkshire delas in i:

 Craven District
 Hambleton District
 Harrogate District
 Richmondshire District
 Ryedale District
 Scarborough District
 Selby District
 Scotton
 Howe
 Middleton
 Newton
 Arrathorne
 Bainbridge
 Brayton
 Cliffe
 Colton
 Heck
 Hemingbrough
 Hirst Courtney
 Kellington
 Birkin
 Thornton Steward
 Old Byland and Scawton
 Monk Fryston
 Wilton
 Wharram
 Wombleton
 Wrelton
 Scagglethorpe
 Catterton
 Appletreewick
 Arncliffe
 Beamsley
 Giggleswick
 Hetton-cum-Bordley
 Ingleton
 Linton
 Otterburn
 Rylstone
 Skipton
 Stainforth
 Stirton with Thorlby
 Brandsby-cum-Stearsby
 Brompton
 Catton
 Crosby
 Easby
 Easingwold
 East Cowton
 East Tanfield
 Felixkirk
 Great Ayton
 Huby
 Hutton Bonville
 Ingleby Greenhow
 Killerby
 Little Smeaton
 Marton-cum-Moxby
 Maunby
 Newsham with Breckenbrough
 Northallerton
 Osmotherley
 Over Silton
 Pickhill with Roxby
 Sandhutton
 Scruton
 Skutterskelfe
 South Kilvington
 Stillington
 Stokesley
 Sutton with Howgrave
 Thirlby
 Thirn
 Thornbrough
 Little Ribston
 Thornton-on-the-Hill
 Warlaby
 West Rounton
 West Tanfield
 Yafforth
 Yearsley
 Youlton
 Aldfield
 Arkendale
 Asenby
 Azerley
 Bewerley
 Bishop Monkton
 Carlton
 Bishop Thornton, Shaw Mills and Warsill
 Burton-on-Yore
 Copt Hewick
 Denton
 Dunsforths
 Fearby
 Wensley
 West Hauxwell
 Edstone
 Fadmoor
 Ferrensby
 Fewston
 Flaxby
 Givendale
 Green Hammerton
 Hutton Conyers
 Killinghall
 Laverton
 Leathley
 Lindrick with Studley Royal and Fountains
 Marton-le-Moor
 Masham
 Moor Monkton
 Nesfield with Langbar
 North Deighton
 Sharow
 Staveley
 Thorpe Underwoods
 Whixley
 Winksley
 Akebar
 Aldbrough
 Appleton East and West
 Askrigg
 Caldwell
 Hutton Hang
 Crambe
 Downholme
 East Layton
 Eppleby
 Hudswell
 Kirby Hill
 Middleham
 Moulton
 Newbiggin
 Newsham
 Newton Morrell
 Patrick Brompton
 Preston-under-Scar
 Redmire
 Reeth, Fremington and Healaugh
 Scotton
 West Scrafton
 Allerston
 Barton-le-Street
 Barugh (Great and Little)
 Birdsall
 Bransdale
 Bulmer
 Flaxton
 Grimstone
 Hartoft
 Helmsley
 Dishforth
 Hutton-le-Hole
 Kirkbymoorside
 Gayles
 Thorpe Willoughby
 Bank Newton
 Bentham
 Conistone with Kilnsey
 Elslack
 Eshton
 Grassington
 Halton East
 Hanlith
 Hawkswick
 Langcliffe
 Lawkland
 Litton
 Long Preston
 Malham Moor
 Nappa
 Swinden
 Thornton in Lonsdale
 Appleton Wiske
 Bagby
 Balk
 Carlton Husthwaite
 Carthorpe
 Cotcliffe
 Crakehall
 Dalton
 East Harlsey
 Firby
 Flawith
 Gatenby
 Girsby
 Howgrave
 Hutton-Sessay
 Kiplin
 Kirby Knowle
 Kirby Sigston
 Knayton with Brawith
 Little Ayton
 Middleton-on-Leven
 Morton-on-Swale
 Nether Silton
 Newburgh
 Newby
 North Kilvington
 Wath
 Clifton-on-Yore
 Crayke
 Faceby
 Farlington
 Great Busby
 Hackforth
 Newby Wiske
 Newton-on-Ouse
 Oulston
 Overton
 Picton
 Colburn
 Croft-on-Tees
 Ellerton Abbey
 Ellerton-on-Swale
 Garriston
 Hunton
 Marrick
 Melsonby
 Stanwick St. John
 Stapleton
 East Witton
 Acklam
 Aislaby
 Appleton-le-Moors
 Broughton
 Burythorpe
 Byland with Wass
 Cawton
 Claxton
 Farndale East
 Ganton
 Gilling East
 Huttons Ambo
 Marton
 Norton-on-Derwent
 Rosedale West Side
 Settrington
 Barnby
 Broxa-cum-Troutsdale
 East Ayton
 Egton
 Grosmont
 Hackness
 Hawsker-cum-Stainsacre
 Hunmanby
 Silpho
 Suffield-cum-Everley
 Acaster Selby
 Burton Salmon
 Cawood
 Cridling Stubbs
 Eggborough
 Gateforth
 Hensall
 Hillam
 Kelfield
 Riccall
 Saxton with Scarthingwell
 South Milford
 Stillingfleet
 Wistow
 Hellifield
 Burrill with Cowling
 Hood Grange
 Kildale
 Thimbleby
 Ebberston and Yedingham
 Great Ouseburn
 Great Timble
 High and Low Bishopside
 Eryholme
 High Abbotside
 Barton-le-Willows
 Rillington
 West Ayton
 Steeton
 Buckden
 Ilton-cum-Pott
 Ripley
 Castle Bolton with East and West Bolton
 Grinton
 Langton
 Lebberston
 Carlton
 Skelding
 Richmond
 Hornby
 New Forest
 Holme
 Brompton-on-Swale
 Newton Kyme cum Toulston
 Lillings Ambo
 Luttons
 Austwick
 Bolton Abbey
 Burton in Lonsdale
 Calton
 Coniston Cold
 Cracoe
 Gargrave
 Hartlington
 Horton in Ribblesdale
 Kettlewell with Starbotton
 Kirkby Malham
 Scosthrop
 Settle
 Thornton in Craven
 Threshfield
 Aldwark
 Alne
 Angram Grange
 Bilsdale Midcable
 Birkby
 Brafferton
 Burneston
 Cowesby
 Coxwold
 Crathorne
 Dalby-cum-Skewsby
 Deighton
 East Rounton
 Eldmire with Crakehill
 Ellerbeck
 Exelby, Leeming and Londonderry
 Fawdington
 Great Langton
 Great Smeaton
 High Worsall
 Kepwick
 Kirkby
 Kirklington-cum-Upsland
 Leake
 North Otterington
 Romanby
 Rookwith
 Seamer
 Sessay
 Sexhow
 Skipton-on-Swale
 South Cowton
 Sowerby-under-Cotcliffe
 Theakston
 Thirkleby High and Low with Osgodby
 Thirsk
 Thornton-le-Beans
 Well
 West Harlsey
 Whenby
 Whorlton
 Winton, Stank and Hallikeld
 Danby Wiske with Lazenby
 Allerton Mauleverer with Hopperton
 Baldersby
 Coneythorpe and Clareton
 Farnley
 Felliscliffe
 Grantley
 Kirby Hall
 Kirkby Malzeard
 Kirkby Overblow
 Little Timble
 Markenfield Hall
 Marton cum Grafton
 Middleton
 Middleton Quernhow
 North Rigton
 Skelton-on-Ure
 Spofforth with Stockeld
 Stonebeck Up
 Studley Roger
 Thornville
 Walkingham Hill with Occaney
 Arkengarthdale
 Cleasby
 Cold Kirby
 Coulton
 Cliffe
 Constable Burton
 Dalton-on-Tees
 East Hauxwell
 Finghall
 Gilling with Hartforth and Sedbury
 Harmby
 Hipswell
 Hornby
 Melmerby
 North Cowton
 Ravensworth
 Skeeby
 Stainton
 Tunstall
 West Layton
 West Witton
 Whashton
 Amotherby
 Appleton-le-Street with Easthorpe
 Brawby
 Buttercrambe with Bossall
 Foston
 Foxholes
 Fryton
 Gillamoor
 Harton
 Kirby Grindalythe
 Lastingham
 Levisham
 Malton
 Marishes
 Nawton
 Normanby
 Salton
 Sand Hutton
 Sinnington
 Welburn
 Aislaby
 Cloughton
 Eskdaleside cum Ugglebarnby
 Goathland
 Harwood Dale
 Muston
 Osgodby
 Seamer
 Ugthorpe
 LCPs of Fylingdales and Hawsker-cum-Stainsacre
 Appleton Roebuck
 Balne
 Beal
 Kirk Smeaton
 Ryther cum Ossendyke
 Selby
 Skipwith
 Thorganby
 Stubbs Walden
 West Haddlesey
 Nidd
 Helperby
 Blubberhouses
 Castley
 Eavestone
 Ellington High and Low
 St. Martin's
 Spennithorne
 Sproxton
 Bolton Percy
 Brotherton
 Burn
 Husthwaite
 Great and Little Broughton
 Ingleby Arncliffe
 Snape with Thorp
 Uckerby
 Little Ouseburn
 Westwick
 Carperby-cum-Thoresby
 Hawes
 Thoralby
 Thornton Rust
 Bradleys Both
 Burnsall
 Cononley
 Embsay with Eastby
 Leavening
 Lockton
 Nunnington
 Oldstead
 Rievaulx
 Scackleton
 Scampston
 Sherburn
 Thixendale
 Hunsingore
 Malham
 Long Marston
 Sicklinghall
 Airton
 Barden
 Broughton
 Scorton
 Ampleforth
 Beadlam
 Sutton
 Glusburn and Cross Hills
 Thorpe
 Ainderby Miers with Holtby
 Ainderby Quernhow
 Ainderby Steeple
 Aiskew and Leeming Bar
 Harome
 Thornton-le-Clay
 Thorpe Bassett
 Upper Helmsley
 Warthill
 Welburn
 Stape
 Burniston
 Cayton
 Darncombe-cum-Langdale End
 Filey
 Glaisdale
 Hutton Mulgrave
 Irton
 Mickleby
 Newholm-cum-Dunsley
 Newton Mulgrave
 Reighton
 Roxby
 Snainton
 Sneaton
 Staintondale
 Westerdale
 Whitby
 Barkston Ash
 Barlby with Osgodby
 Bilbrough
 Byram cum Sutton
 Camblesforth
 Ulleskelf
 Farndale West
 Norwood
 Sowerby
 Stutton with Hazlewood
 Hutton Rudby
 Kilburn High and Low
 Kirby Wiske
 Kirkby Fleetham with Fencote
 Landmoth-cum-Catto
 Langthorne
 Linton-on-Ouse
 Little Busby
 Little Langton
 Low Worsall
 Myton-on-Swale
 Carleton
 Clapham cum Newby
 Cowling
 Draughton
 Farnhill
 Flasby with Winterburn
 Halton Gill
 Halton West
 Hazlewood with Storiths
 Hebden
 Kildwick
 Lothersdale
 Martons Both
 Rathmell
 Wigglesworth
 Bedale
 Beningbrough
 Birdforth
 Boltby
 Borrowby
 Carlton Miniott
 Rudby
 Shipton
 Sinderby
 South Otterington
 Sutton-under-Whitestonecliffe
 Tholthorpe
 Thornton Watlass
 Topcliffe
 Welbury
 Whitwell
 Bilton-in-Ainsty with Bickerton
 Boroughbridge
 Bridge Hewick
 Burton Leonard
 Cattal
 Clint cum Hamlets
 Colsterdale
 Copgrove
 Cundall with Leckby
 Dacre
 Ellenthorpe
 Ellingstring
 Goldsborough
 Kirk Deighton
 Kirk Hammerton
 Langthorpe
 Markington with Wallerthwaite
 Darley and Menwith
 Milby
 Newby with Mulwith
 Norton Conyers
 Nun Monkton
 Pannal and Burn Bridge
 Stainburn
 Stonebeck Down
 Thornthwaite with Padside
 Thruscross
 Tockwith
 Weeton
 Weston
 Aske
 Aysgarth
 Barton
 Bellerby
 Bishopdale
 Burton-cum-Walden
 Carlton Highdale
 Coneysthorpe
 Cropton
 Coverham with Agglethorpe
 Dalton
 Easby
 Carkin
 Leyburn
 Low Abbotside
 Manfield
 Marske
 Melbecks
 Middleton Tyas
 Muker
 Newton-le-Willows
 Gate Helmsley
 Habton
 Hawnby
 Henderskelfe
 Heslerton
 Hovingham
 Howsham
 Kirby Misperton
 Oswaldkirk
 Pickering
 Pockley
 Rosedale East Side
 Scrayingham
 Sheriff Hutton
 Spaunton
 Stonegrave
 Thornton-le-Dale
 Westow
 Borrowby
 Brompton
 Commondale
 Danby
 Ellerby
 Folkton
 Gristhorpe
 Fylingdales
 Hinderwell
 Hutton Buscel
 Lythe
 Newby and Scalby
 Wykeham
 Eastfield
 Barlow
 Biggin
 Chapel Haddlesey
 Drax
 Escrick
 Fairburn
 Grimston
 Hambleton
 Healaugh
 Huddleston with Newthorpe
 Little Fenton
 Little Smeaton
 Oxton
 Sherburn in Elmet
 Tadcaster
 Towton
 Whitley
 Womersley
 Church Fenton
 Kirkby Wharfe with North Milford
 Lead
 Long Drax
 Newland
 Barden
 North Duffield
 Stapleton
 Temple Hirst
 Over Dinsdale
 Potto
 Rand Grange
 Raskelf
 Sutton-on-the-Forest
 Swainby with Allerthorpe
 Thormanby
 Thornton-le-Moor
 Thornton-le-Street
 Thrintoft
 Tollerton
 Upsall
 Wildon Grange
 Askwith
 Birstwith
 Brearton
 Farnham
 Walburn
 Follifoot
 Fountains Earth
 Great Ribston with Walshford
 Grewelthorpe
 Hampsthwaite
 Hartwith cum Winsley
 Haverah Park
 Healey
 Humberton
 Kearby with Netherby
 Melmerby
 Kirby Hill
 Knaresborough
 Lindley
 Littlethorpe
 Newall with Clifton
 North Stainley with Sleningford
 Norton-le-Clay
 Plompton
 Rainton with Newby
 Ripon
 Roecliffe
 Sawley
 Scriven
 South Stainley with Cayton
 Swinton with Warthermarske
 Thornton Bridge
 Warsill
 Wighill
 Wilstrop
 Bolton-on-Swale
 Brough with St. Giles
 Caldbergh with East Scrafton
 Carlton Town
 Catterick
 Slingsby
 South Holme
 Swinton
 Terrington
 Weaverthorpe
 Whitwell-on-the-Hill
 Willerby
 Wintringham
 Beckwithshaw
 Forcett

Följande samhällen finns i North Yorkshire:

 Harrogate
 Scarborough
 Ripon
 Northallerton
 Selby
 Knaresborough
 Skipton
 Ingleby Greenhow
 Whitby
 Catterick Garrison
 Thirsk
 Richmond
 Glusburn
 Pickering
 Tadcaster
 Filey
 Sherburn in Elmet
 Strensall
 Malton
 Stokesley
 Great Ayton
 Bedale
 Easingwold
 Barlby
 Settle
 Aldborough
 Boroughbridge
 Hunmanby
 Brayton
 Catterick
 Pannal
 Riccall
 Burniston
 Ingleton
 Sleights
 High Bentham
 Thornton-le-Dale
 Leyburn
 Gargrave
 Hambleton
 East Ayton
 Hemingbrough
 Stainburn
 Helmsley
 Embsay
 Monk Fryston
 Camblesforth
 Danby
 Byram
 Grassington
 Escrick
 Low Bradley
 Scorton
 Carleton-in-Craven
 Ulleskelf
 Lealholm
 Kellington
 Great Broughton
 Ampleforth
 Hensall
 Middleham
 Barton
 Tollerton
 Church Fenton
 Snainton
 Stillington
 Reeth
 Alne
 Willerby
 Shipton
 Cloughton
 Long Preston
 Dacre
 Slingsby
 Middleton Tyas
 Osmotherley
 Brompton
 Nawton
 Kirkby Fleetham
 Folkton
 East Cowton
 Kirk Hammerton
 North Cowton
 Bainbridge
 Austwick
 Askrigg
 Egton
 Wistow
 Goathland
 Fairburn
 Hunton
 Pickhill
 Reighton
 Gristhorpe
 Crayke
 Drax
 Lythe
 Hovingham
 Danby Wiske
 Leavening
 Azerley
 South Otterington
 Staintondale
 Muston
 Langcliffe
 Flaxton
 Cropton
 Grosmont
 Sinnington
 Sessay
 Muker
 Bolton Percy
 West Burton
 Sicklinghall
 Ainderby Steeple
 Gate Helmsley
 Mickleby
 Acklam Wold
 Wykeham
 Tholthorpe
 Skipwith
 Brafferton
 Ravensworth
 Baldersby
 Nun Monkton
 Burneston
 Aislaby
 Hebden
 Roecliffe
 Appletreewick
 Brandsby
 South Kilvington
 Ugthorpe
 Hawnby
 Roxby
 Hackness
 Cleasby
 Kirklington
 Spennithorne
 Sand Hutton
 Kildwick
 Buckden
 Coniston Cold
 Coxwold
 Acklam
 Leathley
 Kilburn
 Aysgarth
 Sneaton
 Airton
 Bulmer
 Newby Wiske
 Yafforth
 Westerdale
 Dalton
 Boltby
 Winksley
 Kildale
 Thormanby
 Hetton
 Commondale
 Thirlby
 Carlton
 Farlington
 Easington
 Malham
 Aldwark
 Great Langton
 Cattal
 Kirby Wiske
 Felixkirk
 Cundall
 Oulston
 Bordley

I övrigt finns följande i North Yorkshire:

 Bukter:
 Robin Hood's Bay (en vik)

 Vattendrag:
 Ackland Beck (ett vattendrag)
 Arkle Beck (ett vattendrag)
 Marske Beck (ett vattendrag)
 River Cover (ett vattendrag)
 River Doe (ett vattendrag)
 River Lune (ett vattendrag)
 River Swale (ett vattendrag)
 River Twiss (ett vattendrag)
 The Strid (en strömfåra)

 Insjöar:
 Malham Tarn (en sjö)
 Newsham Tarn (en sjö)

 Öar:
 Cuckoo (en ö)

 Kullar:
 Beacon Hill (en kulle)
 Blea Moor (en kulle)
 Constitutional (en kulle)
 Great Alms Cliff (en kulle)
 Hambleton Hills (en kulle)
 North York Moors (en kulle)
 Oliver's Mount (en kulle)
 Roseberry Topping (en kulle)

 Halvöar:
 Blea Wyke Point (en udde)
 Carr Nase (en udde)
 Cowbar Nab (en udde)
 Cromer Point (en udde)
 Hundale Point (en udde)
 North Cheek (en udde)
 Scalby Ness (en udde)
 Scarborough Rock (en udde)
 South Cheek (en udde)
 White Nab (en udde)
 Yons Nab (en udde)

 Berg:
 Earl Seat (ett berg)
 Fountains Fell (ett berg)
 Great Haw (ett berg)
 Great Pinseat (ett berg)
 Great Shunner Fell (ett berg)
 Great Whernside (ett berg)
 High Seat (ett berg)
 Ingleborough (ett berg)
 Little Whernside (ett berg)
 Lovely Seat (ett berg)
 Lunds Fell (ett berg)
 Penhill Beacon (ett berg)
 Pen-y-Ghent (ett berg)
 Rogans Seat (ett berg)
 Simons Seat (ett berg)

 Bergspass:
 Butter Tubs (ett bergspass)

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Englands grevskap
North Yorkshire